Sint-Dimpnakapel (Elsum)
Sint-Dimpnakapel (Geel)
Sint-Dimpnakapel (Zammel)